Tiefengruben (Bad Berka) - dorp in Thüringen, Duitsland
 Tiefengruben (Neuhof) - dorp in Hessen, Duitsland